Rheinvorland bezeichnet
 allgemein die am Rhein gelegenen Grünlandstreifen zwischen Hochwasserdamm und Flussbett, siehe Rhein

 Rheinvorland (Alpenrhein), die Uferzonen des Rheins im St. Galler Rheintal, in Vorarlberg und vereinzelt in Liechtenstein
 Rheinvorland bei Perrich, FFH-Gebiet bei Büderich
 Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, FFH-Gebiet bei Rheinberg
 Rheinvorland nördlich der Ossenberger Schleuse, Naturschutzgebiet bei Rheinberg
 Rheinvorland östlich von Wallach, Naturschutzgebiet bei Rheinberg
 Rheinvorland (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Rheinvorland II, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg bei Rheinberg